Luhe kan henvise til flere steder i Tyskland:

 Luhe-Wildenau – en købstad (markt) i Landkreis Neustadt an der Waldnaab i Bayern.
 Luhe (Naab) – en biflod til Naab
 Luhe (Ilmenau) – en biflod til Ilmenau på Lüneburger Heide i Niedersachsen.